Pikkjärv kan syfta på följande platser:

Estland 

 Pikkjärv, Jõgevamaa, sjö i landskapet Jõgevamaa, 
 Pikkjärv, Võrumaa, sjö i landskapet Võrumaa, 
 Karula Pikkjärv, sjö i landskapet Valgamaa, 
 Tilsi Pikkjärv, sjö i landskapet Põlvamaa, 
 Koigi Pikkjärv, sjö på ön Ösel.
 Kõnnu Pikkjärv, sjö i landskapet Idu-Virumaa, 

Robotskapade Estlandförgreningar